Návarov může označovat:
 Návarov (osada) – osada, část obce Zlatá Olešnice
 Návarov (hrad) – zřícenina hradu poblíž osady Návarov
 Návarov (zámek) – zámek stojící v osadě Návarov
 Návarov (železniční zastávka) – železniční zastávka u osady Návarov